Crescent-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Crescent-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Crescent-Gletscher (Antarktika) im Viktorialand, Antarktika